Surazhskiy Rayon är en kommun i Belarus.   Den ligger i voblasten Vitsebsks voblast, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Minsk.

Trakten runt Surazhskiy Rayon består till största delen av jordbruksmark. Runt Surazhskiy Rayon är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Källor 

Historiska indelningar i Viciebsks voblasć
Robotskapade artiklar i behov av transkriberingskontroll